Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 25 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Katerina Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Tine Scheuer-Larsen.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1988
Hambourg
Sport en Allemagne en 1988
Tennis en juillet 1988